San Ignacio – übersetzt „Heiliger Ignatius“ – ist der Name folgender Orte/Regionen:

in Argentinien:

 Departamento San Ignacio in der Provinz Misiones
 San Ignacio (Córdoba), Ort in der Provinz Córdoba
 San Ignacio (Iruya), Ort in der Provinz Salta
 San Ignacio (Misiones), Ort in der Provinz Misiones
 San Ignacio (Tucumán), Ort in der Provinz Tucumán
 San Ignacio Miní, Jesuitenruinen in der Provinz Misiones

in Belize:

 San Ignacio (Belize), Provinz Cayo

in Bolivien:

 Municipio San Ignacio de Moxos, Landkreis in der Provinz Moxos
 Municipio San Ignacio de Velasco, Landkreis im Departamento Santa Cruz
 San Ignacio de Moxos, Ort in der Provinz Moxos
 San Ignacio de Velasco, Ort im Departement Santa Cruz
 San Ignacio (Pando), Ort im Departamento Pando

in Chile:

 San Ignacio (Chile), Gemeinde in der Provinz Ñuble

in Costa Rica:

 San Ignacio de Acosta, Hauptstadt des Kantons Acosta in der Provinz San José

in El Salvador:

 Municipio San Ignacio (El Salvador), Verwaltungsbezirk im Departamento Chaltenango
 San Ignacio (El Salvador), Ort im Departamento Chalatenango

in Honduras:

 Municipio San Ignacio (Honduras), Verwaltungsbezirk im Departamento Francisco Morazán
 San Ignacio (Honduras), Ort im Departamento Francisco Morazán

in Mexiko:

 Municipio San Ignacio (Sinaloa), Verwaltungsbezirk in Sinaloa
 San Ignacio (Baja California Sur), Ort in Baja California Sur
 San Ignacio (Jalisco), Ort in Jalisco
 San Ignacio (Sinaloa), Ort in Sinaloa
 San Ignacio de Choix, Ort in Sinaloa

in Paraguay:

 San Ignacio (Paraguay)

in Peru:

 Distrikt San Ignacio in der Provinz San Ignacio
 San Ignacio de la Frontera, Hauptstadt der Provinz San Ignacio
 Provinz San Ignacio im Departamento Cajamarca

in Spanien:

 San Ignacio (Ponga), ein Ort in der Provinz Asturien

in den USA:

 San Ignacio (New Mexico), Ort in New Mexico